Hellner är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Erik Hellner
 Brynolf Hellner (1900–1996), svensk konsthistoriker
 Erik Hellner (1894–1971), svensk tandläkare
 Eskil Hellner (1922–2012), svensk jurist
 Jacob Hellner, svensk musikproducent
 Jan Hellner (1917–2002), svensk jurist
 Johannes Hellner (1866–1947), svensk affärsman och politiker
 Marcus Hellner, svensk skidåkare

Svenska efternamn